

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zabłotce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Radymno 
 Zabłotce – wieś w woj. podkarpackim, w pow. sanockim, w gminie Sanok

Miejscowości na Ukrainie 
 Zabłotce – wieś na Ukrainie obwodzie lwowskim
 Zabłotce – wieś na Ukrainie obwodzie wołyńskim
 Zabłotce – nieistniejąca wieś na Ukrainie, włączona do Niżankowic